Ел Анкла има више значења:

 Ел Анкла (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Анкла (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Анкла (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анкла (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Анкла (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику